А́йнский язы́к (,  айнуго, ) — язык айнов, распространённый, главным образом, на острове Хоккайдо (Япония).

Исторический ареал 
Ранее айнский язык был распространён на юге острова Сахалин, на Курильских островах и крайней южной оконечности Камчатки. Ещё раньше на айнских языках говорили на большей части Японии, о чём, по-видимому, свидетельствуют ряд японизированных топонимов предположительно айнского происхождения: xуци «бабушка», «хранительница очага» → яп. Фудзи; туйма «далёкий» → яп. Цусима. Айнская топонимика лучше всего сохранилась на Курилах.

Айнский язык почти вышел из употребления в 1920-х, и в настоящее время подавляющее большинство айнов говорят на японском и имеют смешанное айнско-японское происхождение.

Современное состояние 
По состоянию на 2020 год, носители айнского языка остались только в Японии (последний носитель сахалинского диалекта умер в 1994 году). 

В конце 1980-х в городе  (часть города Биратори на острове Хоккайдо) жило порядка 100 носителей айнского языка, из которых использовали его ежедневно не более 15 человек. В начале 1990-х годов в Японии усилилось движение за возрождение айнского языка. Активистом движения выступил член японского парламента Каяно Сигэру. Благодаря его деятельности начался выпуск газеты на айнском языке, после чего многие айны начали изучать свой язык и прекратили стесняться своего происхождения.

Диалектология 
В 1950-х в айнском языке было выделено 23 диалекта, однако ранее, видимо, их количество было больше. Наиболее значительные различия были между диалектами айнов островов Хоккайдо и Сахалина (о других территориях почти нет данных); лучше всего были изучены диалекты Сару (юг Хоккайдо) и Райчишки (юго-запад Сахалина).

Внешние связи 
Родство айнского языка с другими языками и языковыми семьями не установлено, он считается изолированным. Предпринимались попытки сближать его с некоторыми индоевропейскими, палеоазиатскими и палеоевропейскими языками, однако они не дали системных результатов. 

По мнению некоторых исследователей, айнский язык может быть генетически связан с гипотетической дене-енисейской семьёй (в типологическом плане с японским и другими соседними языками его не объединяет ни одной черты, в то время как с нивхским у него 5 общих черт, а с кетским — 8). 

Другие же исследователи считают наиболее вероятной гипотезой его принадлежность алтайским или же австронезийским и австроазиатским языкам.

К перспективным направлениям в плане поиска «родственников» айнского языка можно отнести также:
 аустрические языки;
 языки американских индейцев;
 папуасские языки;
 языки аборигенов Австралии;
 чукотско-камчатские языки;
 сравнение с другими изолированными языками, как то: баскским, бурушаски и другими.

Письменность 
В 1948 году в кальдере вулкана Богдан Хмельницкий на Итурупе советский геолог Георгий Власов обнаружил и отснял образцы пиктографии. С 1979 года их расшифровкой занимался видный советский лингвист Юрий Кнорозов. В данных петроглифах проявились зачаточные формы древней письменности айнов.

Первые зафиксированные записи айнского языка были сделаны русскими путешественниками (кириллицей), их систематизированная публикация началась во второй половине XVIII века в Санкт-Петербурге, в Императорской академии наук. В конце XIX века их стал записывать английский миссионер Джон Бэчелор, он же опубликовал книги на этом языке. В настоящее время в письме используется либо катакана, либо латинский алфавит; имеется спецификация Юникода для расширенной айнской катаканы.

Айнский алфавит по словарю Батчелора:

 A a (ア). アァ, a, «а».
 B b (—). バ, ba, «ба»; ベ, be, «бэ»; ビ, bi, «би»; ボ, bo, «бо»; ブ, bu, «бу».
 C c (チ). テ, che, «цэ»; チ, chi, «ци»; チャ, cha, «ця»; チョ, cho, «цё»; チュ, chu, «цю».
 D d (—). ダ, da, «да»; デ, de, «дэ»; ヂ, ji, «дзи»; ド, do, «до»; ヅ, du, «ду».
 E e (エ). エェ, e, «э».
 F f (フ). フ, fu, «фу».
 G g (—). ガ, ga, «га»; ゲ, ge, «гэ»; ギ, gi, «ги»; ゴ, go, «го»; グ, gu, «гу».
 H h (ハ). ハ, ha, «ха»; ヘ, he, «хэ»; ヒ, hi, «хи»; ホ, ho, «хо»; フ, hu, «ху».
 I i (イ). イィ, i, «и».
 K k (ケ). カ, ka, «ка»; ケ, ke, «кэ»; キ, ki, «ки»; コ, ko, «ко»; ク, k (u), «к(у)».
 M m (マ). マ, ma, «ма»; メ, me, «мэ»; ミ, mi, «ми»; モ, mo, «мо»; ム, m (u), «м(у)».
 N n (ナ). ナ, na, «на»; ネ, ne, «нэ»; ニ, ni, «ни»; ノ, no, «но»; ヌ, nu, «ну»; ン, n, «н».
 O o (オ). オォ, o, «о».
 P p (ピ). パ, pa, «па»; ペ, pe, «пэ»; ピ, pi, «пи»; ポ, po, «по»; プ, p (u), «п(у)».
 R r (ラ). ラ, ra, «ра»; レ, re, «рэ»; リ, ri, «ри»; ロ, ro, «ро»; ル, ru, «ру».
 S s (サ). サ, sa, «са»; セ, se, «сэ»; シ, shi\sh, «си\сь»; ソ, so, «со»; ス, s (u), «с(у)»; シャ, sha, «ся»; ショ, sho, «сё»; シュ, shu, «сю».

 T t (タ). タ, ta, «та»; テ, te, «тэ»; チ, ti, «ти»; ト, to, «то»; ツ, t (u), «т(у)».
 U u (ウ). ウゥ, u, «у».
 W w (ワ). ワ, wa, «ва»; ウェ, we, «вэ»; ウィ, wi, «ви»; ウォ, wo, «во».
 Y y (ヤ). ヤャ, ya, «я»; イェ, ye, «е»; ヨョ, yo, «ё»; ユュ, yu, «ю».
 ッ — сокуон, удвоение согласной.

Фонетика и фонология 
Инвентарь согласных в айнском языке небольшой; фонологически различается всего около 10-12 согласных в зависимости от диалекта. Нет фонологически значимого противопоставления по глухости/звонкости; p, t, c, k, h обычно озвончаются в [b], [d], [dz], [g] после носовых согласных и между гласными. В некоторых диалектах c и фонема [ʔ] отсутствуют.

В айнском языке 5 гласных. Противопоставление по долготе/краткости и носовые гласные отсутствуют. Единственной огубленной гласной является [u], однако она может терять огубленность под влиянием японского языка.

Структура слога — CV(C). Позицию последнего согласного не могут занимать только c, h и '. На стыке слогов происходят следующие чередования:
 r → n перед n, r
 r → t перед t, c
 n → y перед y, s

Ударение в айнском языке — музыкальное. Повышением тона всегда выделяется один слог: если первый слог закрытый, то первый, если же он открытый, то первый или второй. Ударение является фонологически значимым:
 nina «рубить дрова» — nina «стирать в порошок».

Типологические характеристики

Тип выражения грамматических значений 
Айнский язык является синтетическим. Обычно глагольная основа состоит не более чем из трёх морфем, однако теоретически она может включать и 6:
 повышающие валентность приставки (e-, ko-);
 возвратные приставки (yay-, si-), приставка взаимности (u-) или понижения валентности (i-);
 повышающие валентность приставки (могут быть употреблены дважды);
 корень;
 суффиксы единственности/множественности и переходности/непереходности;
 каузативные суффиксы (-re, -yar).

Также к глагольной основе присоединяются лично-числовые показатели субъекта и объекта и могут присоединяться показатели наклонения и локативности.

В именной парадигме синтетически выражается только притяжательность, различные же локативные показатели присоединяются аналитически.

Богатая парадигма глагола придаёт айнскому языку черты полисинтетизма. Кроме того, в нём также возможна инкорпорация:
 'api «огонь» + 'ari «разжигать» > 'api’ari «разжигать огонь»;
 he 'голова' + 'usi «прикреплять (что-то к чему-то)» > he’usi «надевать (что-то) на голову»;
 kewe «тело» + ri «быть высоким» > keweri «быть высокого роста».

В классическом айнском инкорпорация была распространена значительно больше, чем в разговорном, однако и в нём можно найти её примеры (вероятно, лексикализованные):
 Asir cise ci-kar kor…
 new house 1PL(EXCL)-make and
 «Мы построили новый дом и…»
 Ney ta cise-kar-as.
 there at house-make-1PL(EXCL)
 «Мы построили там дом»

Характер границы между морфемами 
В айнском языке большинство показателей присоединяется агглютинативно, однако присутствуют также флективные показатели (часть лично-числовых показателей глагола, притяжательных показателей имени и глагольных показателей с пространственным значением).

 Amset-kasi a-i-o-resu.
 bed-top PASS-1SG/O-APPL-raise
 «Меня воспитывали на [этой] кровати»
 nekonan-kur a-o-res-pa…
 what kind of person PASS-APPL-raise-PL
 «Какого человека воспитывают»

Флективными же, например, являются сочетания субъектных префиксов 1 лица единственного числа (ku-) и 1Pl.excl (ci-) с объектными префиксами 2 лица единственного (e-) и множественного числа (eci-), которые в разговорном языке сливаются в единый показатель eci-, теряя свою агглютинативность.

Локус маркирования

В посессивной именной группе 
В посессивной именной группе зависимость маркируется на вершине, то есть на обладаемом. У каждого имени есть притяжательная форма, образуемая при помощи суффикса -(V)hV и личных приставок.
 nea aynu macihi
 that man wife(poss.)
 «Жена того мужчины»

 huci sikihi
 g.mother eyes(poss.)
 «Глаза бабушки»

 sapo ninkarihi
 sister earrings(poss)
 «Серьги сестры»

 Cita unarpehe
 Cita aunt(poss.)
 «Тётя Читы»

Вариант суффикса -hV используется для основ, оканчивающихся на гласный, причём гласный суффикса совпадает с гласным основы. Для основ на согласный используется суффикс -VhV (с одинаковыми V), где гласные часто (но не всегда) также совпадают с последним гласным основы.

Личные префиксы совпадают с личными субъектными префиксами переходного глагола:

 sik «глаз»
 sik-ihi «его глаз»
 ku-sik-ihi «мой глаз»

В предикации 
В клаузе, как и в посессивной именной группе, также используется вершинное маркирование, зависимость выражается на глаголе:
 ku-i-kore
 1SG-2HON-give
 «Я даю тебе (HON)»
 e-en-kore
 2SG-1SG-give
 «Ты даёшь мне»
 eci-un-kore
 2PL-1PL-give
 «Вы даёте нам»

 Keita hoski-no Ø-en-kik kusu, kani ka ku-Ø-kik ruwe ne.
 Keita first-ADVZ 3.S-1SG.O-hit because, I also 1SG-3.O-hit ASRT COP
 «Кэйта ударил меня первым, поэтому я тоже его ударил!»

Тип ролевой кодировки 
Тип кодирования глагольных актантов в айнском языке можно считать трёхчастным с совпадением показателей подлежащего переходного и непереходного глагола в 1 лице единственного числа (номинативный строй) и совпадением всех показателей во 2 и 3 лице (нейтральная модель):

(где S — субъект непереходного глагола, A — субъект переходного глагола, P — объект переходного глагола)

Показатели инклюзивного 1 лица множественного числа также используются как показатели вежливости 2 лица, показатели первого лица любого числа при цитировании и показатели неопределённого субъекта (иногда называемого четвёртым лицом).

 Cis-as kor arki-as.
 cry-1PL.SUBJ.EXCL while go.PL-1PL.SUBJ.EXCL
 «Мы шли, плача»
 Unu ka ona ka ci-Ø-sak
 mother even father even 1PL.SUBJ.EXCL-3PL.OBJ-not.have
 «У нас нет ни матери, ни отца»
 Ø-un-toykokikkik
 3PL.SUBJ-1PL.OBJ.EXCL-beat.violently
 «Они нас побили»
 Orwa ku-kor kotan ta oray-as
 then 1SG-have village in be(PL)-1PL(EXCL)
 «А потом мы были в моей деревне»

Базовый порядок слов 
Базовым порядком слов в айнском языке является субъект-объект-глагол (SOV):
 kamuy aynu rayke
 bear person kill
 «Медведь убил человека»
 aynu kamuy rayke
 person bear kill
 «Человек убил медведя»

Однако, если допустимо лишь одно толкование предложения (обусловленное семантикой или контекстом), возможен и порядок OVS:
 Kane rakko arespa kamuy ronnu. (Itadori)
 golden otter raised god kill
 «Бог (=герой) взращенный (нами) убил золотую морскую выдру»
 Amam totto esose wa… (Ishikari)
 rice mother borrow and
 «Мать заняла риса и…»

Как языку типа SOV, айнскому присущи и такие закономерности в порядке слов, как постановка обладателя перед обладаемым, аттрибутивов и относительных клауз перед существительным, к которому они относятся, и так далее.

Грамматика 
В айнском языке можно выделить следующие знаменательные части речи: имена, глаголы (к которым относятся и стативные глаголы, обозначающие признак, соответствующие прилагательным в русском языке), числительные, наречия и указательные местоимения. Широко используются союзные слова.

Имена 
Имена не склоняются, однако есть система постпозитивных частиц, передающих некоторые грамматические отношения, например:
 дативность
 локативность
 аллативность
 аблативность
 инструментальность
 комитативность (причём, если слово с комитативной частицей относится к субъекту или объекту, глагол с ними согласуется во множественном числе)
 транслативность
 каритивность

Число обычно не выражается в имени: одна и та же форма может обозначать как один объект, так и их множество. Однако к одушевлённым именам при необходимости может присоединяться частица utar со значением множественности. Как альтернатива притяжательной форме может использоваться конструкция с глаголом kor «иметь»: kusikihi = kukor sik «мой глаз».

Глаголы 
В айнском языке есть три класса глаголов: переходные (присоединяют субъект и объект), непереходные (присоединяют только субъект) и безличные (не присоединяют ни объекта, ни субъекта). Достаточно часто переходные и непереходные глаголы, образующие пары, являются однокоренными и различаются лишь постфиксами.

Субъектное и объектное согласование выражается в основном приставочно, однако для субъекта непереходного глагола в 1 лице множественного числа используются суффиксы или же, по мнению некоторых исследователей, постпозитивные частицы.

Различаются два наклонения (изъявительное и повелительное), модальные и видовые значения передаются постпозитивными частицами.

Модальность:
 желательность
 предположительность
 долженствование
 чрезмерность проявления действия/свойства

Вид:

 перфектность
 завершённость
 неоднократность повторения действия

Грамматическая категория времени отсутствует.

У некоторых глаголов в корне бывает выражена одного из аргументов множественность (у переходных — объекта, у непереходных — субъекта):
 ’an «есть» — ’oka «суть»,
 ’ek «приходит» — ’arki «приходят»
 ’arpa «идёт» — paye «идут»
 ’as «стоит» — roski «стоят»
 raike «убивает (одного)» — ronnu «убивает (многих)»

Также присутствует постфикс -pa, выражающий множественность самого действия (которое, в том числе, может совершаться несколькими субъектами или в отношении нескольких объектов).

Числительные 
В айнском языке используется двадцатиричная система счисления.
 wan e asikne hotne
 ten thereby five twenty
 90 (десять до пятью двадцати)

Числительные имеют две формы: определительную и образованную от неё обстоятельственную (используемую с глаголами).

Дейксис 
В айнском языке используется трёхчленная дейктическая система:
 te — близко к говорящему,
 ta — относительно недалеко от говорящего
 to — далеко от говорящего.

Сами эти основы используются как наречия, указательные местоимения же образуются от них прибавлением глагола «быть» в соответствующем числе.

Эвиденциальность 
Айнский язык может выражать степень достоверности действия. Например, конструкция со словом ruwe значит, что говорящий сам наблюдал описываемое действие, а конструкция с hawe — то, что он знает о событии с чужих слов.

Лексика

Имя существительное 
Ниже приводятся примеры имён существительных курильских айнов в кириллической фонетической транскрипции:

 имерайка — «рыба»
 имеранки — «стужа»
 кмачи — «жена»
 кноммачи́ — «дочь»
 кпу́гу — «сын»
 онумань — «вечер»
 оньчо — «ширина»
 ота́ — «песок»
 отӷурь — «гора»
 отоп — «волос»
 отьвампь — «шест»
 поне — «кость»
 пу́мат — «девушка»
 пумпу — «дитя»
 сикувь — «свет»
 сикнуха — «жизнь»
 сиркунне́ — «ночь»
 трïива — «высота»
 упать — «снег»
 че — «город»
 чуп — «солнце»
 чупь — 
 чуппу —

Числительное 
Имена числительные курильских и камчатских айнов по-русски звучат следующим образом:

Глагол 
 ишама́ — «есть» в значении «принимать пищу»;
 кпекреиӷïуа — «пить»;
 кмо́коньросива — «спать».

Наречие 
 понва — «мало»;
 ретаноо́ — «бело»;
 трïива́ — «высоко».

Служебные части речи 
 ишамь — «нет».

Айнская литература 

Письменность в айнском языке отсутствовала, известны лишь многочисленные устные эпические произведения айнов — юкары, по лингвистическим характеристикам — наддиалектического характера, по содержанию — в основном, мифологические сюжеты. Сказания передавались из уст в уста, но стремительное угасание айнской культуры в XIX—XX веках под давлением японцев едва не привело к исчезновению устной традиции. В настоящее время ведутся работы по записи и переводу на другие языки всех известных сказаний айнов.

История изучения 
Ранние исследования айнского языка (тогда он назывался «курильским») русскими лингвистами относятся к XVIII веку. С. П. Крашенинников составил подборку слов коренного населения Камчатки (обитавшего на Лопатке) и Курил, которые затем были опубликованы Императорской академией наук под редакцией П. С. Палласа. В XIX веке язык исследовали русский врач М. М. Добротворский, составитель первого айнско—русского словаря (1875), и английский миссионер Дж. Бэчелор, а в начале XX века — известный русский востоковед Н. А. Невский, а также Бронислав Пилсудский. Впоследствии, основные исследования айнского языка вели японские этнографы и лингвисты (К. Киндаити, М. Тири, С. Хаттори, С. Тамура и другие).

Статус 
В конце XIX — начале XX веков айнский язык испытал краткий всплеск популярности на юге Сахалина. Как отмечает Сахалинский календарь за 1898 год, язык использовался как лингва франка между местной российской администрацией, первыми колонистами и японскими рыбопромышленниками. С образованием Карафуто айнский быстро пришёл в упадок.

Носители 
 Каяно, Сигэру — один из последних носителей языка.
 Айну таймудзу — единственный журнал на айнском языке.

Примечания 
 Комментарии

 Сноски

Литература 
 Холодович А. А. Айнский язык — в кн.:
 Алпатов В. М. Айнский язык // Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 1997, с. 126—138
 Алпатов В. М. К типологической характерстике айнского языка // Вопросы языкознания. М., 1983, № 5, с. 81-86
 Shibatani, M. The Languages of Japan. Cambridge: Cambridge University Press, 1990
 Dal Corso Elia. Morphological alignment in Saru Ainu: A direct-inverse analysis // SOAS Working Papers in Linguistics, 2016, Vol. 18, p. 3-29 — ISSN 1473-0855
 Б. Пилсудский Фольклор сахалинских айнов Сахалинское областное книжное изд-во, 61 стр. 2002
 Невский, Н. А. Айнский фольклор. Наука, Глав. ред. восточной лит-ры, 173 стр. 1972

Ссылки 

 В. М. Алпатов. Айнский язык
 В. М. Латышев. Сказки и предания сахалинских айнов из записей Бронислава Пилсудского
 В. М. Алпатов. К типологической характеристике айнского языка
 Александр Акулов. Айну-англо-русский словарь (формат Pop-Up Dictionary)
 Айнско-русский словарь
 Айнско-английский словарь. Джон Батчелор. An Ainu-English-Japanese Dictionary (Including a Grammar of the Ainu Language). Second edition. Tokyo-London, 1905. — X + 526 + 160 pp. (pdf)
 Айнский язык
 Айнский язык: Реликтовый язык с берегов Тихого океана

Палеоазиатские языки
Изоляты Евразии
Языки Японии
Языки России
Айны
Вымирающие языки